Сан Рафаел де Абахо има више значења:

 Сан Рафаел де Абахо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел де Абахо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику